Jihed Jaballah (29. srpnja 1989.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši